Шмальгаузен Іван Федорович (1849–1894) — ботанік родом з Петербургу.
 Шмальгаузен Іван Іванович (1884–1963) — зоолог-морфолог, родом з Києва, син Івана Федоровича Шмальгаузена.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок